Kabinett Nikos Anastasiadis steht für:

 Kabinett Nikos Anastasiadis I, 2013–2018 Regierung der Republik Zypern
 Kabinett Nikos Anastasiadis II, seit 2018 Regierung der Republik Zypern